Trivio ima više značenja:
 Trivio (Ankona)
 Trivio (Askoli Pičeno)
 Trivio (Kuneo)
 Trivio (Napulj)
 Trivio (Peruđa)